Adam Griffiths (ur. 1979) – australijski piłkarz (obrońca)
 Ann Griffiths (1776–1805) – walijska poetka i autorka chrześcijańskich hymnów kościoła metodystów
 Barri Griffiths (ur. 1982) – walijski wrestler
 Alan Richard "Bede" Griffiths, Swami Dayananda (1906–1993) – benedyktyński mnich
 Cecil Griffiths (1900–1945) – brytyjski lekkoatleta
 Elly Griffiths (ur. w 1963) – angielska pisarka, autorka powieści kryminalnych
 Ernest Howard Griffiths (1851–1932) – walijski fizyk
 Fionn Griffiths (ur. 1982) – brytyjska kolarka górska
 Jem Griffiths (ur. 1975) – piosenkarka i autorka tekstów
 Jim Griffiths (1890–1975) – brytyjski polityk i działacz związków zawodowych
 Joel Griffiths (ur. 1979) – australijski piłkarz (napastnik)
 Katia Griffiths (ur. 1980) – hiszpańska narciarka dowolna
 Lucy Griffiths (ur. 1986) – angielska aktorka
 Rachel Griffiths (ur. 1968) – australijska aktorka filmowa
 Richard Griffiths (1947–2013) – brytyjski aktor
 Roger Ashton-Griffiths (ur. 19 stycznia 1957 w Hertfordshire) – brytyjski i kanadyjski aktor charakterystyczny
 Ryan Griffiths (ur. 1981) – australijski piłkarz
 Terry Griffiths (ur. 1947) – walijski snookerzysta